Název Lomy má více sídel:
 Lomy (Budišovice), osada, bývalý lom a továrna v Budišovicích v okrese Opava
 Lomy (Člunek), část obce Člunek v okrese Jindřichův Hradec
Lomy (Kokašice), část obce Kokašice v okrese Tachov
Lomy (okres Třebíč), obec v okrese Třebíč
 Lomy (Osečnice), část obce Osečnice v okrese Rychnov nad Kněžnou
 Lomy (Snědovice), část obce Snědovice

Externí odkazy